Cet article recense les étoiles situées dans la constellation de la Grande Ourse, classées par magnitude apparente décroissante.

Liste

Voir aussi

Liens internes 
 Grande Ourse
 Liste d'étoiles par constellation

Sources 
 
 
 

Grande Ourse